L’adjectif rationnel dérive du nom raison. La rationalité est défini comme ce qui est rationnel.

L’adjectif est utilisé dans les termes :
 en logique et en informatique, notamment pour exprimer les concepts de langage rationnel et d’expression rationnelle ;
 en mathématiques, les nombres rationnels, et par extension les fonctions rationnelles et les fractions rationnelles ; en géométrie algébrique, une variété rationnelle ;
 en économie, on étudie la rationalité économique, et l’on parle en particulier de 
 l'anticipation rationnelle ;
 la théorie du choix rationnel ;

 en philosophie, l’ignorance rationnelle ;

 en physique, la mécanique rationnelle.

Voir aussi
 Choix rationnel
 Irrationnel
 Raison
 Rationalisation
 Rationalité économique
 Rationalité limitée
 Ignorance rationnelle